Dörrbachgraben ist ein Gewässername:
 Dörrbachgraben (Leimbach), rechter Zufluss des Hardtbach (Kraichbach) bei Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, unmittelbar nach dessen Abgang vom Leimbach (Rhein) an der Leimbachschleuse
 Dörrbachgraben (Leubach), rechter Zufluss des Leubachs (zur Streu) an der Weihersmühle von Fladungen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern, der in die Streu (Fränkische Saale) mündet

Siehe auch:
 Dörrbach
 Dürrbachgraben